Нелегер — топоним (тип: гидроним) в России.

Якутия 
 Нелегер — озеро, в правобережье р. Тыалычыма, координаты 63°46' с. ш. 120°09' в. д., код ГКГН 450073.
 Нелегер — река, левый приток р. Мача, координаты 59°59' с. ш. 117°40' в. д., код ГКГН 486288.
 Нелегер — гора, в южной части Приленского плато, координаты 59°58' с. ш. 117°53' в. д., код ГКГН 486290.
 Нелегер — озеро, на р. Хаптасыннах, координаты 63°48' с. ш. 126°06' в. д., код ГКГН 451089.
 Нелегер — гора, в северо-западной части кряжа Чекановского, координаты 72°29' с. ш. 123°41' в. д., код ГКГН 418321.
 Нелегер — река, левый приток р. Большой Нюрюнгнакан, координаты 63°47' с. ш. 109°14' в. д., код ГКГН 419266.
 Нелегер — река, впадает в Оленёкский залив моря Лаптевых, координаты 73°06' с. ш. 119°04' в. д., код ГКГН 415890.
 Нелегер — озеро, севернее оз. Тугарындя, координаты 70°48' с. ш. 153°21' в. д., код ГКГН 411931.
 Нелегер — озеро, на правом берегу р. Алдан, юго-восточнее устья р. Мая, координаты 60°20' с. ш. 134°56' в. д., код ГКГН 464852.
 Нелегер — урочище, между р. Куталах и р. Южная Наммара, координаты 62°12' с. ш. 132°19' в. д., код ГКГН 462672.
 Нелегер — озеро, восточнее истока р. Кюеле, координаты 62°01' с. ш. 131°47' в. д., код ГКГН 456552.
 Нелегер — озеро, в левобережье р. Хар-Балаган, координаты 61°59' с. ш. 125°44' в. д., код ГКГН 457384.
 Нелегер — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°31' с. ш. 129°31' в. д., код ГКГН 454342.
 Нелегер — урочище, в правобережье р. Урасалах-Юрях, координаты 62°38' с. ш. 126°10' в. д., код ГКГН 454801.
 Нелегер — озеро, на правом берегу р. Лена, координаты 62°34' с. ш. 130°03' в. д., код ГКГН 454852.
 Нелегер — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°19' с. ш. 129°31' в. д., код ГКГН 455514.
 Нелегер — озеро, в левобережье р. Лена, координаты 62°15' с. ш. 129°43' в. д., код ГКГН 455648.
 Нелегер — река, левый приток р. Оксёндё, координаты 62°09' с. ш. 120°44' в. д., код ГКГН 455695.
 Нелегер — озеро, юго-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°29' с. ш. 131°13' в. д., код ГКГН 455926.
 Нелегер — озеро, на левом берегу р. Берге-Тюгюэне, координаты 63°57' с. ш. 127°01' в. д., код ГКГН 451116.
 Нелегер — озеро, на левом берегу р. Лена, координаты 63°30' с. ш. 128°17' в. д., код ГКГН 451589.
 Нелегер — озеро, в левобережье р. Ханчылы, северо-восточнее оз. Чымадай, координаты 63°08' с. ш. 128°26' в. д., код ГКГН 452211.
 Нелегер — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°47' с. ш. 129°22' в. д., код ГКГН 452555.
 Нелегер — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°41' с. ш. 129°17' в. д., код ГКГН 452590.
 Нелегер — река, правый приток р. Сунтар, координаты 63°07' с. ш. 140°52' в. д., код ГКГН 484951.
 Нелегер — река, правый приток р. Неймечек, координаты 62°41' с. ш. 142°03' в. д., код ГКГН 485113.
 Нелегер — озеро, на правом берегу р. Хотуя, северо-западнее устья р. Туора, координаты 61°04' с. ш. 131°55' в. д., код ГКГН 465301.
 Нелегер — падь, на левом берегу р. Хотуя, восточнее устья р. Туора, координаты 61°05' с. ш. 131°57' в. д., код ГКГН 465303.
 Нелегер — падь, на левом берегу р. Тёнгютте, координаты 60°35' с. ш. 130°04' в. д., код ГКГН 484059.
 Нелегер — озеро, на левом берегу р. Индигирка, координаты 63°26' с. ш. 142°58' в. д., код ГКГН 484803.
 Нелегер — озёра, на левом берегу р. Алдан, координаты 62°38' с. ш. 134°48' в. д., код ГКГН 463052.
 Нелегер — урочище, на левом берегу р. Дянгых, координаты 61°18' с. ш. 129°50' в. д., код ГКГН 463208.
 Нелегер — урочище, на левом берегу р. Хонду, координаты 61°42' с. ш. 132°13' в. д., код ГКГН 463737.
 Нелегер — урочище, на правом берегу р. Татта, координаты 61°58' с. ш. 132°38' в. д., код ГКГН 463746.
 Нелегер — река, левый приток р. Улахан-Куттуора, координаты 61°43' с. ш. 133°18' в. д., код ГКГН 463801.
 Нелегер — река, правый приток р. Лена, координаты 71°12' с. ш. 127°17' в. д., код ГКГН 124782.
 Нелегер — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Бестях, северо-восточнее устья р. Бере-Юряге, координаты 65°23' с. ш. 124°01' в. д., код ГКГН 223387.
 Нелегер — озеро, на левом берегу среднего течения р. Кюрюнгнекян, координаты 64°23' с. ш. 108°54' в. д., код ГКГН 223724.
 Нелегер — озеро, юго-западнее оз. Эйик, координаты 65°57' с. ш. 117°16' в. д., код ГКГН 221841.
 Нелегер — озеро, на правом берегу р. Гусиная, координаты 71°26' с. ш. 147°19' в. д., код ГКГН 395407.
 Нелегер — озеро, между р. Усунку и р. Сюгюрюэннех, координаты 69°54' с. ш. 124°27' в. д., код ГКГН 377560.
 Нелегер — река, левый приток р. Кулады, координаты 71°34' с. ш. 120°42' в. д., код ГКГН 375652.
 Нелегер — озеро, на правом берегу р. Вилюй, координаты 62°17' с. ш. 117°42' в. д., код ГКГН 422080.

См. также